Studio 54 est une ancienne émission radiophonique québécoise, diffusée tous les samedis de 17h00 à 20h00, à l'antenne de la station CKOI-FM, de septembre 1998 à juin 2000. Elle était animée par Denis Fortin et son complice Michel W. Duguay. L'émission nous faisait revivre l'époque disco.

Disques de l'émission
En 1999, André St-Amand, ex-directeur de la programmation de CKOI-FM, s'unit avec la maison de disques MultiPass Music pour présenter la première compilation officielle de l'émission, intitulée Studio 54, Vol. 1. La sortie est prévue pour la fin mars 1999. Peu après, en septembre de la même année, une autre compilation sort. Elle est cette fois intitulée Studio 54, Vol. 2. Il faudra attendre début mai 2000 pour la dernière compilation, Studio 54, Vol. 3. Ces compilations sont maintenant épuisées.

Exception
Pour la première saison, l'émission présentait aussi l'époque new wave. Et en mars 1999, un groupe intitulé Hermes House Band enregistre leur version de I Will Survive qui ne sera pas diffusé longtemps. Par contre, elle se trouve sur la première compilation de l'émission, Studio 54, Vol. 1.

Émission de radio québécoise
Émission musicale de radio